Карлос Мендоса:
* Мендоса, Карлос Антонио (1856—1916) — колумбийский и панамский юрист, журналист и государственный деятель, и. о. президента Панамы (1910).
 Мендоса Дэвис, Карлос (род. 1969) — мексиканский политик.
 Мендоса, Карлос (род. 1992) — боливийский футболист.
 Мендоса, Карлос (род. 1949) — панамский боксёр .

Примечания